
Termin -{FIC}- ima više značenja.

 -{FIC}-, ili hemokin (-{C-C}- motiv) ligand 7 (-{CCL7}-), je mali citokin.
 -{FIC}-, , je Tajvanski proizvođač računara i komponenti.